Strzałkowo (gemeente)
 Strzałkowo (Groot-Polen)
 Strzałkowo (Mazovië)

Zie ook:
 Strzałkowo-Dębiny
 Strzałkowo-Ojców
 Strzałkowo-Ostrów